Ел Алгодонал има више значења:

 Ел Алгодонал, Паскуал Морено (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Алгодонал (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Алгодонал (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Алгодонал, Ла Минита (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Алгодонал (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Алгодонал (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Алгодонал (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Алгодонал (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алгодонал (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику